Dewar är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn. 

 Dewar (månkrater) – en nedslagskrater på månens bortre sida

Personer med efternamnet Dewar
 Andrea Dewar (född 1979), kanadensisk vattenpolospelare
 James Dewar (1842–1923), skotsk fysiker och kenist

Geografi

Antarktis 

 Mount Dewar, Antarktis, 
 Dewar Nunatak
 Mount Dewar – ett berg

USA 

 Dewar, Oklahoma – ort i Oklahoma, Okmulgee County, 

Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn